Кани:

Алфавит
 Кани — 10-я буква грузинского алфавита
Топоним
 Кани — город в Японии, находящийся в префектуре Гифу
 Кани — село в Кулинском районе Дагестана.
 Кани — древний южноаравийский торговый порт.
Персоналии
 Рубен Грасия, более известный как Кани (род. 1981) — испанский футболист.
 Кани, Ева Ли (1934—2015) — американская киноактриса.
 Кани, Иносенсио (1938—1973) — убийца Амилкара Кабрала.
 Кани, Луиджи (род. 1970) — бразильский профессиональный парашютист и каскадёр.
 Кани, Роберто (род. 1967) ― итальянский скрипач.
 Кани, Шкельким (род. 1956) — албанский экономист и банкир.
 Махдави Кани, Мохаммад-Реза (1931—2014) — иранский государственный и общественный деятель, аятолла, премьер-министр (1981).
Другое
 Подводные лодки типа «Кани»
 Майо-Кани — департамент в Камеруне.